Шиба́нова — женская форма   фамилии .

 Известные носители 
 Шибанова, Анна Сергеевна (род. 1994) — российская хоккеистка.
 Шибанова, Азат Ильясновна (1933—2021) — казахстанский онколог.
 Шибанова, Екатерина Михайловна (1914 — не позже 2008 года) — украинский советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Шибанова,  Ирина Анатольевна (род. 1978) — российская и украинская гандболистка, многократный призёр России.
 Шибанова, Лилия Васильевна (род. 1953) — российский политический деятель, председатель ассоциации «Голос».
 Шибанова, Татьяна Сергеевна (род. 1994) — российская хоккеистка.

Примечания